Kayo lautet der Name von:
 Kayo (Musiker), österreichischer Musiker

Kayo ist der Familienname folgender Personen:
 Bryang Kayo (* 2002), US-amerikanischer Fußballspieler
 Samson Kayo (* 1991), britischer Comedy-Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Cayo
 Cajo